Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d’Ampezzo został rozegrany 27 stycznia. Zawody odbyły się na trasie Canalone. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Rosa Reichert ze Wspólnej Reprezentacji Niemiec, srebro wywalczyła Austriaczka Josefa Frandl, a brąz zdobyła jej rodaczka Dorothea Hochleitner.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956